Мельниченко Віталій Васильович — пейзажист, член Творчої Асоціації Криворіжжя при Криворізькій організації Національної Спілки художників України.
 Мельниченко Віталій Вікторович — сержант морської піхоти України.
 Мельниченко Віталій Володимирович — старший солдат Збройних сил України.

Примітки